El distrito de Lunéville es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Meurthe y Mosela (en francés Meurthe-et-Moselle), de la región de Lorena. Cuenta con 9 cantones y 164 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Lunéville son:
 Cantón de Arracourt
 Cantón de Baccarat
 Cantón de Badonviller
 Cantón de Bayon
 Cantón de Blâmont
 Cantón de Cirey-sur-Vezouze
 Cantón de Gerbéviller
 Cantón de Lunéville-Nord
 Cantón de Lunéville-Sud

Comunas

Véase también 
 Cantones de Meurthe y Mosela
 Comunas de Meurthe y Mosela

Enlaces externos 
 Lunéville sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Lunéville